Walsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Walsdorff (1881–1965), Pädagoge in Königsberg und Tangermünde, Förderer der Mädchenbildung
 Hartmut Walsdorff (* 1942), deutscher Rundfunk- und Fernsehprediger sowie Autor
 Henrik Walsdorff (* 1965), deutscher Jazz-Saxophonist

Siehe auch:
 Walsdorf